Diluvio universale: album degli Stadio del 2009
Diluvio universale: singolo degli Stadio del 2009
Diluvio universale: affresco di Michelangelo Buonarroti nella volta della Cappella Sistina
Diluvio universale: affresco di Paolo Uccello nel Chiostro Verde di Santa Maria Novella a Firenze
Diluvio universale; dipinto olio su tela di Pietro Liberi per la chiesa di santa Maria Maggiore a Bergamo nel 1661